formant (akustyka)
 formant (morfologia)